Талдысай — название населённых пунктов и иных географических объектов. В переводе с тюркского - речка, поросшая талом (ивами):

Казахстан

Населённые пункты 

 Талдысай (до 200? г. — Новоукраинка) — аул в Алгинском районе Актюбинской области
 Талдысай (Щербаковское) — село в Айтекебийский районе Актюбинской области
 Талдысай — село в Мугалжарском районе Актюбинской области
 Талдысай — село в Хобдинском районе Актюбинской области

Реки 
 Талдысай — река в Казахстане.

Узбекистан 
 Талдысай - правый приток реки Ахангаран